Michael Wilson eller Mike Wilson kan syfta på:

 Michael Wilson (manusförfattare) (1914–1978), amerikansk Oscarsbelönad manusförfattare som svartlistades under McCarthyismen
 Michael Wilson (musiker) (född 1944), brittisk musiker, medlem i Dave Dee, Dozy, Beaky, Mick and Tich
 Michael Wilson (politiker) (1937–2019), kanadensisk affärsman, diplomat och politiker
 Michael G. Wilson (född 1942), amerikansk filmproducent och manusförfattare för flera James Bond-filmer
 Michael Wilson (cyklist) (född 1960), australisk cyklist
 Mike Wilson (affärsman) (född 1970), amerikansk affärsman, tidigare anställd vid datorspelsföretaget id Software
 Mike Wilson (ishockeyspelare) (född 1975), kanadensisk ishockeyspelare
 Michael Wilson (fotbollsspelare) (född 1980), nyzeeländsk fotbollsspelare